Renato Dionisi ist der Name folgender Personen:

* Renato Dionisi (Komponist) (1910–2000), italienischer Komponist
 Renato Dionisi (Leichtathlet) (* 1947), italienischer Stabhochspringer